Glattenzainbach kann stehen für:
 Glattenzainbach, rechter Zufluss der Rot (Kocher) bei Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Glattenzainbach (Fichtenberg), Siedlungsplatz der Gemeinde Fichtenberg im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg